Сальванья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 39 км на північний схід від Тулузи, 37 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 612 осіб у працездатному віці (15-64 років) 420 були активні, 192 — неактивні (показник активності 68,6%, у 1999 році було 64,9%). З 420 активних працювало 367 осіб (188 чоловіків та 179 жінок), безробітних було 53 (31 чоловік та 22 жінки). Серед 192 неактивних 39 осіб було учнями чи студентами, 65 — пенсіонерами, 88 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 428 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1035,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сальваньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн